Vilamacolum kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vilamacolum (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Vilamacolum (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar